

Acronimo 
 CLM – acronimo  di Convenzione del lavoro marittimo del 2006
 Closed Loop Marketing
 Castiglia-La Mancia – regione della Spagna

Codici 
 CLM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Angeles (Washington) (Stati Uniti)